premier – szef rządu
 Premier – gmina w Szwajcarii, w kantonie Vaud
 Premier Foods – brytyjskie przedsiębiorstwo branży spożywczej
 Premier – indyjskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej
 Beechcraft Premier – samolot dyspozycyjny
 Eagle Premier – amerykański samochód
 Holden Premier – australijski samochód
 Premier Percussion Limited – angielski producent perkusji i instrumentów perkusycjnych
 WTA Premier Series – kategoria profesjonalnych turniejów tenisowych w rozgrywkach kobiecych
 WTA Premier Mandatory – turnieje najwyższej rangi tej kategorii
 WTA Premier 5 – turnieje średniej rangi tej kategorii
 WTA Premier – turnieje najniższej rangi tej kategorii